Pückler-Limpurg ist der Familienname folgender Personen:

 Erdmann von Pückler-Limpurg (1792–1869), deutscher Standesherr, preußischer Beamter und Politiker, siehe Erdmann von Pückler (Politiker, 1792)
 Friedrich von Pückler-Limpurg (1788–1867), württembergischer Kammerherr und Landtagsabgeordneter
 Gottfried von Pückler-Limpurg (1871–1956), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Kurt von Pückler-Limpurg (1822–1888), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Siegfried Pückler-Limpurg (1871–1963), deutscher Kunsthistoriker und Gutsbesitzer